Kenpi peut désigner : 
 kenpi, un amuse-gueule japonais ;
 mont Kenpi, une montagne japonaise dans la préfecture d’Osaka.